Євразійський степ
 Великий Степ (село)